Флаг сельского поселения Микулинское является официальным символом муниципального образования сельское поселение Микулинское Лотошинского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 13 июля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3565.

Флаг муниципального образования сельское поселение Микулинское Лотошинского муниципального района Московской области составлен на основании герба сельского поселения Микулинское по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по вертикали на три равных полосы — красную, синюю и красную, и несущее по центру композицию из герба сельского поселения — руки, держащие символическую княжескую шапку в виде города, изображённые розовым, жёлтым, оранжевым, белым и серым цветами».

Обоснование символики 
Село Микулино-Городище образовалось на рубеже X—XI веков на территории Суздальского княжества. С XIII века Микулино входило в состав Тверского княжества, а в XIV веке стало центром удельного княжества. Микулин окончательно превратился в удельный город, доставшись около 1341 года в управление сыну Александра Михайловича — Михаилу, который фактически и стал первым удельным князем, сохранив за собою право на Микулинский стол и тогда, когда получил великое княжение. При Михаиле Александровиче был построен ныне действующий собор Михаила Архангела — достопримечательность городской архитектуры. Построенные церкви и два монастыря в XIV—XV веках также являлись крепостями на границе Тверского и Московского княжеств. Композиция флага отражает богатое историческое прошлое Микулино: собор и крепостная стена, стоящие на меховой опушке, напоминают общими очертаниями княжескую шапку — символ власти и аллегорически отражают княжеский период истории сельского поселения.

Символика голубой полосы — столба многозначна:

— столб — символ опоры и надёжности, подчёркивает историческую важность Микулинской земли.

— Деление полотнища на части аллегорически показывает пограничное положение Микулино на рубеже Московских и Тверских земель.

— Синий цвет столба аллегорически указывает на территориальную принадлежность Микулинского сельского поселения к Лотошинскому муниципальному району, основной цвет флага которого тоже синий.

Крепостная стена — символ самостоятельности, силы и независимости на флаге Микулино аллегорически отражает легенду, связанную с появлением Микулино: о богатыре Микуле Селяниновиче, который расчистил в дремучем лесу место и построил здесь город, названные потом его именем.

Руки, поддерживающие «шапку» символизируют главное богатство Микулинской земли во все времена — это её жители, которые приумножали и приумножают славу своей малой Родины.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Синий цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Красный цвет — символ мужества, справедливости, силы, красоты и праздника.

Примечания